Црногорски фудбалски клубови у европским такмичењима други пут учествовали су у сезони 2008/09. Првак је учествовао у квалификацијама за Лигу Шампиона 2008/09, од првог кола; другопласирани и побједник Купа Црне Горе у квалификацијама за Куп УЕФА 2008/09; трећепласирани у Интертото куп 2008/09 од првог кола.

Учесници 

 Будућност у квалификацијама за Лигу шампиона од првог кола као првак Прве лиге Црне Горе;
 Зета у квалификацијама за Куп УЕФА од првог кола као вицепрвак Прве лиге Црне Горе;
 Могрен у квалификацијама за Куп УЕФА од првог кола као побједник Купа Црне Горе;
 Грбаљ у Интертото купу од првог кола као четвртопласирани тим Прве лиге Црне Горе.

Квалификације за Лигу шампиона

1 коло:

Тампере - Будућност: први меч

Будућност - Тампере: други меч 

 Будућност је поражена укупним резултатом 3:2 и завршила је учешће у европским такмичењима у првом колу.

Квалификације за Куп УЕФА

1 коло:

Први мечеви

Ирони Кирјат - Могрен

Зета - Интерблок

Други мечеви

Могрен - Ирони Кирјат 

 Могрен је поражен укупним резултатом 4:1 и завршио је учешће у европским такмичењима у првом колу.

Интерблок - Зета 

 Зета је поражена укупним резултатом 2:1 и завршила је учешће у европским такмичењима у првом колу.

Интертото куп

1 коло:

Челик Зеница - Грбаљ: први меч

Грбаљ - Челик Зеница: други меч 

 Грбаљ је прошао даље укупним резултатом 4:4, захваљујући већем броју датих голова у гостима.

2 коло:

Грбаљ - Сиваспор: први меч

Сиваспор - Грбаљ: други меч 

 Грбаљ је поражен укупним резултатом 3:2 и испао је из европских такмичења у другом колу.

Биланс успјешности

Референце

Спољашње везе 
 ЦГ фудбал

2008/09